Reiss (Reiß, Reisz):
 Frederick Reiss (1891, Edelsthal – 1981), un médico, micólogo, y profesor húngaro-estadounidense.
 Guy Reiss (1904, Argel ? – 1964), un astrónomo francés.
 Katharina Reiss (Reiß) (* 1923, [?]), lingüista y traductóloga alemana.
 Mike Reiss (* 1959, Bristol), un escritor de comedia televisiva estadounidense.
 Vanessa Reiss (* 1968, Santiago de Chile), periodista y conductora chilena.